Церква Святого Марка — християнський храм, названий на честь святого Марка.

Церква Святого Марка (Зальцбурґ)

Базиліка Святого Марка

Церква Святого Марка (Загреб)